Вужі:

Тварини 
 Вужі (Colubrinae) — підродина змій з родини Вужеві.

Георгафія 
 Вужі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.
 Вужі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара.